Сандалов — русская фамилия. Известные носители:
 Сандалов, Владимир Александрович (1906—1980) — Герой Советского Союза.
 Сандалов, Джамолдин Ходжибекович  (род. 2004) — российский самбист.
 Сандалов, Леонид Михайлович (1900—1987) — советский военачальник, генерал-полковник.